2 miejscowości w Polsce:
 Goszczewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski
 Goszczewo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo